Coggiola ima više značenja:
 Coggiola, Biella
 Coggiola, Torino